Corpo morto (alpinismo) è un attrezzo metallico simile alla pala di un badile senza manico usato per assicurarsi su pendii nevosi.
Corpo morto (nautica) è un oggetto pesante utilizzato come ancoraggio sul fondo per una boa o per un pedagno.